Koning Boudewijnpark (Jette)
Koning Boudewijnpark (Ronse)